Binsenklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – ist ein Bachtalname in Baden-Württemberg:

 Binsenklinge (Elsenz), rechtes Bachtal zur Elsenz vor Reihen, Stadt Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Binsenklinge (Ohrn), linke Bachklinge zur Ohrn vor Schuppach, Gemeindeteil Untersteinach, Pfedelbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Binsenklinge (Unterer Bach), rechte Ober-Klinge des Unteren Bachs oder der Unteren Bach (zum Buchenbach) bei Birkmannsweiler, Stadt Winnenden, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Binsenbach